Jacques Baumel (1918-2006), résistant et homme politique français, ancien maire de Rueil-Malmaison ;
 Jean Baumel (1907-1977), juriste et résistant français, historien et folkloriste du Languedoc ;
 Jean-Marie Baumel, (1911-1978), sculpteur français ;
 Laurent Baumel (1965-), homme politique français ;
 Marthe Baumel-Schwenck (1913-1992), sculptrice française ; 
 Patrice Bäumel (1975-), DJ et producteur de musique électronique allemand
 Philippe Baumel (1961-), homme politique français.